
Termin -{CTA}- ima više značenja.

 -{Chicago Transit Authority}-
 Celuloza triacetat, jedinjenje
 Genetički kod za leucin
 Central Tibetan Administration, vlada u egzilu